Арсе́ний Влади́мирович Вла́сов () — российский .

Биография 
Родился в 1984 году в Ярославле. В возрасте 12 лет окончил экстерном (за 1 год) художественную школу.

С 2002 года живёт и работает в Москве. В 2012-2015 годы курировал проект «Арт Квадрат» при поддержке Департамента культуры г. Москва и Министерства образования и науки РФ.

Творчество 
Первая персональная выставка А. В. Власова состоялась в 1997 году, в 1999 — первая персональная выставка за рубежом. К 2018 году насчитывается более 120 его персональных выставок по всему миру.

Выставки 
персональные
 1997 — в Центре современного искусства Арс-Форум (Ярославль)
 1998 — «Колесо Времени» (Ярославский художественный музей)
 1999 — «Миллениум» (Шлангенбад, Германия)
 2000 — «Солнцеворот» (Центр современного искусства Арс-Форум, Ярославль)
 2001 — «Цвета Жизни» (Информационный центр ООН, Москва)
 2001 — «Сны» (Ярославская администрация)
 2002 — «Рождение» (Информационный центр ООН, Москва)
 2002 — «Черный Алмаз» (Ярославский художественный музей)
 2004 — «Ты и Теннис» (Галерея XL, Москва)
 2004 — «Интервью со Звездами» (галерея OST-Франция, Москва)
 2005 — «Метаморфозы» (Центр современного искусства Арс-Форум, Ярославль)
 2005 — «КИК» (Культурный центр «Дом», Москва)
 2005 — «Звезды» (арт-кафе Des Artistes, Москва)
 2005 — «Цветок Счастья» (галерея КИНО)
 2005 — «Окна» (Культурный центр «Дом», Москва)
 2006 — «Интервью с Кастанедой и Звезды» (арт-кафе Ангеликос, Москва)
 2006 — «Рождение» (арт-кафе «ДОЛФ», Москва)
 2008 — «Знаки» (галерея КИНО, Москва)
 2010 — «Our Future?» (галерея ARTPLAY, Москва)
 2010 — «Power» (проект «Art London», Лондон)
 2012 — «Ray Just, Art & Music» (галерея «Black Dog», Москва)
 2013 — «Contact» (Gamrekeli gallery, Тбилиси)
 2013 — «Арт-Бомба» (дизайн-завод «Флакон», Москва)
 2014 — «За кулисами сознания» (Российский театр драмы имени Ф. Волкова, Ярославль)
 2014 — «Наслаждение» (ТДЦ «Новинский», «Zeppelin Gallery», Москва)
 2015 — «Художник-Шаман» (Музей истории города Ярославля; Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина, Ярославль)
 2016 — «City» (Музей истории города Ярославля; Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина, Ярославль)
 2018 — «Страна победителей» (КЗЦ «Миллениум», Ярославль)
участие
 1998 — выставка «Петр-1» (Москва; Лондон)
 2000 — выставка «Нет Наркотикам» (Нью-Йорк)
 2000 — выставка «Игры Доброй Воли» (Атланта)
 2003 — выставка «Пушкин-Байрон» (Москва; Лондон)
 2003 — выставка «Анимэ», Токио
 2003, 2004 — международный фестиваль современного искусства «Арт-Клязьма» (Москва)
 2005 — выставка «Мадонна в Искусстве» (арт-кафе Галерея, Москва)
 2005 — выставка «Венценосный Лондон» (арт-кафе Галерея, Москва)
 2006 — выставка «Италия. Дольче Вита» (арт-кафе Галерея, Москва)
 2006 — выставка «Power» (Московский музей современного искусства)
 2006 — выставка «Достоинство» (Зверевский Музей, Москва)
 2014 — проект «Арт Квадрат» (ЦВЗ «Манеж», Москва)
 2015 — инсталляция и перформанс «Антикризисная стена» (дизайн-завод «Флакон», Москва)
 2016 — проект «Цветы» (совместно с Вероникой Смирновой; Ярославская государственная филармония)
 2017 — выставка живописи «Лики Москвы» (театр «Русская песня», Москва)
 2017 — художественный проект «Протест в городе» (совместно с Елизаветой Дыгдановой; Shihanov brothers gallery, Ярославль)
 2018 — выставка «Это театр» (группа «ВлаЖы»; галерея А3, Москва)

Работы находятся в коллекциях 
 Новая Третьяковка
 Музей-мастерская Зураба Царетели
 Харьковский художественный музей
 Ярославский художественный музей
 Коллекция Пьера Броше
 Многие российские (В. В. Путин, В. Р. Мединский, С. С. Минаев, А. Ю. Волочкова и др.) и зарубежные (Джоли, Такеши Китано, Мадонна, Джульет Льюис и др.) частные коллекции

Пресса 
 http://www.gallerykino.ru/artists.php?id=50
 http://www.gallerykino.ru/projects.php?id=50
 https://geometria.ru/blogs/culture/77932
 http://old.superstyle.ru/news/2871
 http://www.itogi.ru/archive/2007/35/16332.html
 https://www.kommersant.ru/doc/450443
 http://2008.youngart.ru/programma/uchastniki/v/uch7/

Ссылки 
 

Современные художники России‎
Художники-поп-артисты‎
Сюрреалисты‎
Художники-концептуалисты